Bochenek – jezioro
 Bochenek – polskie nazwisko

Osoby o nazwisku Bochenek:
 Andrzej Bochenek (ur. 1949) – polski lekarz, kardiochirurg.
 Krystyna Bochenek (1953–2010) – polska dziennikarka i polityk.
 Krzysztof Bochenek (ur. 1960) – polski aktor.
 Rafał Bochenek (ur. 1986) – polski polityk i samorządowiec, z wykształcenia prawnik.
 Włodzimierz Bochenek (1894–1926) – polski wojskowy.

Zobacz też 
 Bochen